Off Season steht für:

 Off-Season, die Zeit während der Spielpause zwischen zwei Saisons
 Off Season (2019), deutscher Spielfilm (2019)
 Offseason (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2021)